Niemcy:
 Strüth – dzielnica Ansbach
 Strüth – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Lahn

Zobacz też:
 Strueth